Siegfried Schulz (* 18. November 1914 in Görlitz; † 1997 in Bonn) war ein Generalleutnant der Bundeswehr.

Leben 
Schulz trat 1934 nach einem Studium der Volkswirtschaftslehre in die Reichswehr ein und nahm als Berufssoldat am Krieg teil. Nach seiner Gefangenschaft beim amerikanischen Militär wurde er Verlagsbuchhändler.

Im Jahr 1951 nahm er seine Tätigkeit im Amt Blank auf. In der Folge trat er 1955 in die Bundeswehr ein. Er war unter anderem Generalstabsoffizier im Bundesministerium der Verteidigung und beim Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), damals in Paris.

Von Oktober 1966 bis Ende März 1966 war er als Brigadegeneral Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 35.

Als Generalmajor war er von Oktober 1968 bis April 1971 Kommandeur der 10. Panzerdivision. Anschließend war er bis 1974 stellvertretender Inspekteur des Heeres. In seinem Beisein wurde 1973 in Kiel der erste Brückenlegepanzer vom Typ Biber an die Bundeswehr übergeben.

Nach seiner Pensionierung wirkte er als privater Militärberater in Süd-Ostasien. Er betätigte sich als Autor und verfasste 1979 „Das neue Heer“.

Er war verheiratet mit Elgin Schulz (geb. Kröber). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor.

Weblinks 
 Siegfried Schulz Lebenslauf unter bundesarchiv.de.

Werke 
 Das neue Heer. Wehr und Wissen, Koblenz/Bonn 1979.
 Das deutsche Heer heute. Mittler, 2. Auflage Herford/Bonn 1987.

Generalleutnant (Heer der Bundeswehr)
Kommandeur einer Panzerbrigade (Heer der Bundeswehr)
Kommandeur einer Panzerdivision (Heer der Bundeswehr)
Militärperson (NATO)
Deutscher
Geboren 1914
Gestorben 1997
Mann